Clytia steht für

 Clytia (Gattung), Gattung der Nesseltiere
 Klytia (Tochter des Okeanos), lat. Clytia, Person der griechischen Mythologie
 Klytia (Tochter des Merops), lat. Clytia, Person der griechischen Mythologie

Siehe auch:
 Klytia